Dela steht für:

 Dela (Oklahoma), Gemeinde im Pushmataha County
 Dela (Provinz Tigray), Stadt in der Provinz Tigray, Äthiopien
 Hajji Dela (auch: Delā), Dorf in der iranischen Provinz Chuzestan
 Dela  von Boeselager (* 1942), deutsche Archäologin, Kunsthistorikerin und Autorin
 Maurice Dela (1919–1978), kanadischer Komponist

DELA steht für:
 DELA Lebensversicherungen, eine Versicherungsgesellschaft

Siehe auch:
 Della